Comtat de Yarkand, divisió administrativa de Kashgària al Xinjiang
 Ciutat de Yarkand, capital del comtat de Yarkand al Xinjiang
 Oasi de Yarkand, oasi del Xinjian que inclou la ciutat de Yarkand
 Regne de Yarkand, antic regne del Xinjiang